Кадыр Гинаятович Мырзалиев (5 января 1935, Джамбейты, Западно-Казакстанская область, Казакская АССР, РСФСР, СССР — 24 января 2011, Алма-Ата, Казахстан) — народный писатель Казахстана, поэт, соавтор первого казахстанского гимна.

Его авторству принадлежат более 50 поэтических сборников, литературно-критических и детских книг. Многие из его стихов переведены на русский, немецкий, английский, французский, финский, литовский, киргизский, татарский и другие языки мира.

Биография 
Кадыр Мырзалиев родился в посёлке Джамбейты Западно-Казакстанской области (ныне — Жымпиты), Сырымский район, Западно-Казахстанская область). Происходит из рода байбакты племени байулы Жаугашты Младшего жуза. С детства он проявляет интерес к книгам и становится постоянным посетителем Джамбейтинской районной библиотеки. В 11 лет он сочиняет свой первый стих, в котором в шутливой форме описывает учеников своего класса. После смерти отца его направляют в интернат, где он продолжает заниматься стихосложением. В 1954 году юный поэт начинает публиковаться в республиканском журнале «Пионер».

В 1958 году Кадыр Мырзалиев окончил филологический факультет КазГУ имени С. М. Кирова, через два года — аспирантуру.

После учёбы многие годы посвятил журналистике. В 1958—1962 годах работал литературным сотрудником детского журнала «Балдырган» (Малыш).

В 1962—1965 годах — заведующим отделом поэзии и критики, ответственным секретарём журнала «Жулдыз» (Звезда).

В 1968—1973 годах — заведующим редакцией поэзии издательства «Жазушы» (Писатель). В 1973—1978 годах — заведующим секцией поэзии Союза писателей Казахстана.

В 1992 году стал заместителем председателя Комитета по национальной политике, развитию культуры и языка Верховного Совета Республики Казахстан. В 1994 году избран Народным депутатом Республики Казахстан.

Творчество

Стихи 
Первый сборник стихов «» был выпущен в 1959 году. За ним последовали «», «», «», «», «Алуан палуан», «» (выпуск — 1965, премия Ленинского комсомола — 1966), «», «», «», двухтомник «Домбыра», «» (выпуск — 1976, Государственная премия Казахской ССР — 1980), «», «», «», «», «», «», двухтомный «Сборник афоризмов» и другие книги.

На русский язык переведено 13 книг стихов Кадыра Мырзалиева: «Инабат виноват» (1962), «Твой дом» (1976) — для детей дошкольного и младшего школьного возраста; «Бессонница» (1967), «Белая юрта» (1968), «Соловьиный сад» (1971), «Степные пути» (1968, 1973), «Прапамять» (1975), «Верхняя струна домбры» (1976), «Ладони» (1979, 1984), «Круг» (1979), «Нижняя струна домбры» (1985), «Красная книга» (1987), «Колчан» (1990) — для детей среднего и старшего школьного возраста.

Ряд стихов вошли в коллективные сборники казахских поэтов. Избранные произведения Мырзалиева изучаются в рамках программы казахской средней школы на уроках казахской литературы. В республиканских театрах ставятся пьесы по его произведениям.

В 2010 году в честь 75-летия Кадыра Мырзалиева увидело свет 20-томное собрание сочинений поэта, опубликованное издательством «Қазығұрт».

Песни 
В 1984 году вышел сборник из более 200 песен на тексты Мырзалиева под названием «».

Кроме того, Мырзалиев является одним из четырёх со-авторов первого государственного гимна независимого Казахстана.

Переводы 
Кадыр Мырзалиев перевёл на казахский язык произведения римского поэта Овидия, персоязычного поэта Руми Джалаледдина, итальянского детского писателя Джанни Родари, литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса, французского писателя Виктора Гюго, русского поэта Михаила Лермонтова, казахского поэта Олжаса Сулейменова и других. Особенно он гордился выпуском переводного тома есенинской лирики, ставшего творческой удачей казахского поэта.

Награды и премии 
1980 — Государственная премия Казахской ССР за книгу стихов «Жеруйык» («Чудотворная земля», 1976).

В 1993 году литературно-творческое объединение Монголии «Дарын» присудило поэту Гран-при за высокоидейные и высокохудожественные литературные произведения, получившие широкое признание читателей.

В 2001 году он становится лауреатом независимой премии меценатов Казахстана «Платиновый Тарлан» в категории «Литература».

2005 — орден Парасат (Благородство).

2010 — орден Достык (Дружба) I степени

Смерть и панихида 
Скончался в ночь с 23 на 24 января 2011 года. У него не выдержало сердце, до этого он уже перенёс два инфаркта.

Прощание прошло 25 января в Казахском драматическом театре имени Мухтара Ауэзова. В панихиде приняли участие аким Алматы Ахметжан Есимов, друзья и близкие поэта, коллеги, а также ценители его творчества.

«Кадыр Мырзалиев — это богом одарённый человек, сыгравший огромную роль в формировании нашего национального самосознания и развитии казахской литературы»

Похоронен на кладбище Кенсай.

Примечания

Ссылки 
 Мырзалиев Кадыр (1935) — общая информация
 Прощание с Кадыром Мырзалиевым — фоторепортаж

Поэты СССР
Писатели СССР
Поэты Казахстана
Писатели Казахстана
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Похороненные на Кенсайском кладбище